Шведські хокейні ігри 2018 — міжнародний хокейний турнір у Швеції в рамках Єврохокейтуру, проходив 26—29 квітня 2018 року у Гетеборзі, Седертельє та Гельсінкі.

Переможцем турніру стала збірна Фінляндія.

Підсумкова таблиця

Результати

Примітки

Посилання 
 Результати  

 
Шведські хокейні ігри 
2018 у хокеї з шайбою
2018 у шведському спорті
2018 у Фінляндії
Квітень 2018